Manzella est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1933-), constitutionnaliste et professeur de droit constitutionnel italien ;
  (1897-1963), criminel italien, l'un des patrons de Cosa Nostra à Cinisi en Sicile ;
  (1977-2013), sergent de l'armée américaine, médecin militaire et activiste gay ;
  (1885-1965), poète, journaliste et écrivain italien ;
  (1965-), fonctionnaire et homme politique italien ;
  (1932-2010), footballeur italien, rôle de défenseur ;
 Leonardo Manzella, connu sous le pseudonyme de Leonard Mann (1947-), acteur italien ;
 Tommy Manzella (1983-), joueur de baseball américain ;
  (1891-1966), écrivain, journaliste et enseignant italien ;
  (1942-), évêque catholique italien.

Personnage de fiction 
 , personnage de la série télévisée Squadra antimafia - Palerme aujourd'hui.

Homonymie
Patronyme italien